Maulde (Henegouwen), een deelgemeente van de Belgische stad Doornik
Maulde (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement